Peronia melanopneumon är en snäckart som först beskrevs av Bergh 1884.  Peronia melanopneumon ingår i släktet Peronia och familjen Onchidiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
melanopneumon